Георгий Макасарашвили: Макасарашвили, Георгий Иванович (род. 1958) — советский борец.
 Макасарашвили, Георгий (род. 1969) — советский и грузинский футболист.